Дик Смит:
 Смит, Дик (?−1909) — английский футболист.
 Смит, Дик (1911—1964) — новозеландский регбист.
  (1922—2014) — американский визажист, обладатель премии «Оскар».
 Смит, Дик (1926—2021) — американский бейсболист.
 Смит, Дик (1939—2012) — американский бейсболист.
 Смит, Дик (род. 1944) — австралийский предприниматель и филантроп.
 Смит, Дик (род. 1944) — американский бейсболист.